Petrovici poate fi nume de familie:
 Cozma Petrovici- episcop român
 Dușan Petrovici- poet și traducător român contemporan de origine sârbă
 Emil Petrovici-lingvist român
 Jean Petrovici- regizor român
 Ion Petrovici- filozof român, eseist, memorialist, scriitor, orator
 Ion N. Petrovici-medic neurolog, profesor universitar
 Silvia Petrovici- deputat român în legislatura 1996 -2000
 Teodor Petrovici- preot român, originar din Basarabia
 Vasile Petrovici (n.1930)- preot basarabean
 Veronika Petrovici- medic, profesoară de Chirurgie

Nume de localități:
Petrovici (oraș) (rusă: Петро́вичи) - orășel din regiunea Smolensk, Rusia

Petrovic este un nume patronimic de la prenumele sârb sau croat Petar sau sloven Peter.